Jméno a příjmení Miroslav Rada má více nositelů:

 Miroslav Rada (1926–2017) – český malíř
 Miroslav Rada (fotbalista) (* 1976) – český fotbalista
 Miroslav Rada (fotoreportér) (* 1948) – český fotoreportér a fotograf